Список префектур Японии по численности населения на 1 октября 2020 года:

Примечания

См. также 
 Список префектур Японии по площади

Списки:Япония